Lokrantz är ett svenskt efternamn.

Släkten härstammar från Riga i Lettland, men är i grunden polskättad. Släkten härstammar från ryttmästaren, senare överstelöjtnanten Wolter Wolfgang Lorentzski i svensk tjänst i Svenska Livland. Han var chef för ett förband livdragoner i Livland. Han emigrerade till Sverige efter att Riga hade belägrats, med honom följde även sonen och dennes hustru.

Personer med efternamnet Lokrantz

 Axel Vilhelm Lokrantz (1839–1910), godsägare och disponent
 Gösta Lokrantz (1875–1949), grosshandlare
 Kerstin Lokrantz (1928–2000), kläddesigner, författare och fotomodell
 Margherita Giordano Lokrantz (1935–2004), svensk-italiensk litteraturforskare
 Sven Lokrantz (1892–1940), svensk-amerikansk läkare

Referenser 

Släkten Lokrantz
Svenska släkter
Svenska efternamn